Гринке́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Гринко ← Григорий.

Известные носители 
 Гринкевич, Андрей Михайлович (род. 1960) — белорусский дипломат, посол Белоруссии в Дании, Норвегии и Швеции (2004—2012) и Румынии (2016—2022).
 Гринкевич, Дмитрий Александрович (1923—2009) — бывший начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, генерал-полковник в отставке.
 Гринкевич, Станислав Семёнович (1902—1945) — советский белорусский общественный, религиозный и культурный деятель.
 Гринкевич, Франц Андреевич (1905—1943) — гвардии полковник, командир 32-й отдельной танковой бригады.

Примечания